Ledermann ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Ledermann (* 1969), französische Springreiterin
 Barbara Ledermann (* 1925), deutsche Holocaustüberlebende
 François Ledermann (* 1949), Schweizer Apotheker und Pharmaziehistoriker
 Franz Ledermann (1889–1943), deutsches Opfer des Holocaust, Rechtsanwalt
 Friedel Ledermann (1913–2001), Schweizer Malerin
 Fritz Ledermann (1918–1993), österreichischer Politiker (FPÖ)
 Hans Ledermann  (*  1957),  Schweizer Radrennfahrer 
 Ilse Ledermann (1923–1997), buddhistische Nonne, siehe Ayya Khema
 Ilse Ledermann-Citroen (1904–1943), deutsches Opfer des Holocaust, Person um Anne Frank
 Max Ledermann (1868–1933), deutscher Tuchhändler und Vorsteher der jüdischen Gemeinde in Künzelsau, siehe Liste der Stolpersteine in Künzelsau
 Nicole Ledermann (* 1968), deutsche Maskenbildnerin
 Philippe Daniel Ledermann (* 1944), Schweizer Implantologe, Fachbuchautor und Schriftsteller
 Sanne Ledermann (1928–1943), Freundin Anne Franks und Opfer des Holocaust
 Walter Ledermann (1911–2009), britischer Mathematiker

Siehe auch:
 Lederman